Semprônia (gens) - família da Roma Antiga
 Semprônia (mãe de Quinto Hortênsio Hórtalo).
 Semprônia (irmã dos Gracos) e esposa de Cipião Emiliano.
 Semprônia Graca, filha de Caio Graco.
 Semprônia (mãe de Fúlvia) e avó de Marco Antônio.
 Semprônia (esposa de Décimo Júnio Bruto).

Desambiguação